Satellite of Love (Lou Reed), een single van Lou Reed uit 1972
Satellite of Love (MST3K), een fictieve locatie uit de televisieserie Mystery Science Theater 3000